Непес Алламурадович Гайлиев () — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1976 году в городе Дашогуз.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1994 году окончил медицинскую среднюю профессиональную школу Дашогузского велаята.

В 2000 году окончил Международный туркмено-турецкий университет. По специальности — специалист по международным отношениям со знанием английского языка.

Карьера 
1994—1996 — медицинский работник реанимационного отделения детского госпиталя города Дашогуз.

2000—2001 — специалист Государственного фонда драгоценных металлов и камней Туркменистана.

2001—2006 — инженер-экономист планово-производственного отдела Кипчакского текстильного комплекса.

2006—2014 — заместитель, исполняющий обязанности директора швейной фабрики, главным инженером Кипчакского текстильного комплекса.

2014 — директор хлопкопрядильной фабрики Министерства текстильной промышленности Туркменистана.

2014 — 28.02.2017 — заместитель министра текстильной промышленности Туркменистана.

С 28.02.2017 — министр текстильной промышленности Туркменистана.

Варианты транскрипции фамилии 

 Имя: Гайлыев

Министры Туркменистана
Родившиеся в Дашогузе
Выпускники вузов Туркменистана